Der Kremlin Cup 1998 (Offiziell: MGTA Kremlin Cup Rostelecom - Salem 1998) war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 16. bis 25. Oktober 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski